Змагання зі спортивної ходьби на 50 кілометрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 відбулися 19 серпня вздовж району Понтал.

Розклад змагань 

Час місцевий (UTC−3).

Результати

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  

Чоловіки
Чоловіки